Boule noire peut désigner :
 Une boule du billard américain 
   Boule noire, nom de scène de Georges Thurston, chanteur québécois
 La Boule noire, une salle de concert à Paris ;
 La Boule noire, un roman dramatique de Georges Simenon ; 
 La Boule noire, un téléfilm dramatique français de Denis Malleval, diffusé en 2015, avec Bernard Campan, adaptation du roman de Simenon.